Crimson (englisch crimson ‚karminrot‘) steht für:

 Crimson (Comic), eine Comicreihe von Humberto Ramos
 Alabama Crimson Tide, Sportteams der University of Alabama
 Apache Crimson, XML Parser der Apache Software Foundation
 Harvard Crimson, Sportteams der Harvard University
 The Harvard Crimson, US-amerikanische Tageszeitung

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crimson (Ohio)
 Crimson Springs, West Virginia
Weiteres:
 Crimson Hill, Shetlandinseln
 Crimson Jazz Trio

Siehe auch:
 King Crimson, englische Rockband